Едешко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Едешко, Александр Викторович (род. 1993) — белорусский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Едешко, Иван Иванович (род. 1945) — советский баскетболист, заслуженный мастер спорта СССР.